Basilisque est un nom propre qui peut désigner :

 Basilisque († 477), Flavius Basiliscus, éphémère empereur romain d’Orient de 475 à 476.
 Basilisque († 308), neveu de saint Théodore Tiron, évêque, martyr à Comane dans le Pont sous Galère ; saint chrétien fêté le 22 mai.

Références